El término Liubimivka puede referirse a:

 Liubimivka (Berislav), pueblo en el raión de Berislav del óblast de Jersón (Ucrania).
 Liubimivka (Gueníchesk), pueblo en el raión de Gueníchesk del óblast de Jersón (Ucrania).
 Liubimivka (Kajovka), asentamiento urbano en el raión de Kajovka del óblast de Jersón (Ucrania).
 Liubimivka (Lugansk), asentamiento urbano en el raión de Dovzhansk del óblast de Lugansk (Ucrania).